Чемпіон Raw WWE у командних змаганнях — один з титулів федерації реслінгу WWE.

Історія 
Заснований в 2002 році, титул Командних чемпіонів WWE (WWE Tag Team Championship) вважається найпрестижнішим титулом в командній боротьбі в WWE.
Титул Командних чемпіонів WWE був створений Генеральним менеджером SmackDown Стефані МакМен, тоді ж було вирішено, що титул Командних чемпіонів WWE буде ексклюзивним для бренду RAW. З моменту створення титулу багато реслерських команд намагалися завоювати цей титул.

Нинішні чемпіони 
На даний момент титулами командних чемпіонів Raw володіють Люк Гелловс і Карл Андерсон, які вперше здобули командні титули. Перемогли команду Шеймуса і Сезаро на шоу Royal Rumble, 29 січня 2017 року.

Посилання 
 Official Raw Tag Team Championship Title History 

Чемпіонські титули WWE